Auricularia steht für

 Auricularia (Stachelhäuter), Larvenform der Stachelhäuter
 Auricularia (Pilze), die Gattung der Ohrlappenpilze